MySpace Records Volume 1 — первый официальный сборник песен различных исполнителей лейбла MySpace Records. Релиз состоялся 15 ноября 2005 года. В альбоме можно встретить песни таких известных исполнителей как AFI, Fall Out Boy, Hollywood Undead, Plain White T's и других.

Список композиций

Ссылки 
 Johnny Loftus, Various Artists − Myspace Records, Vol. 1 // Allmusic
 Jason Gross, VARIOUS ARTISTS: MYSPACE RECORDS, VOL. 1 // 
 Mike Diver, Myspace launch label with major backing  // Drowned in Sound

Альбомы MySpace Records
Сборники 2005 года
Сборники на английском языке